Batote (India), een plaats in het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
Batote (Servië), een plaats in de Servische gemeente Brus